El Papelito puede hacer referencia a:
 El Papelito (1868-1871), periódico carlista de Madrid.
 El Nuevo Papelito (1871-1872), periódico carlista de Madrid.
 El Papelito Aragonés (1871-1873), periódico carlista de Zaragoza.
 El Papelito (1882-1883), periódico carlista de Madrid.
 El Papelito (1900), periódico carlista de Salamanca.